Bolla Tibor (1926–2019) magyar operaénekes
Bolla Tibor Mihály (1969) magyar közgazdász, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója